Вади́м Васи́льев:
 Васильев, Вадим Валерьевич (род. 1969) — российский учёный, доктор наук.
 Васильев, Вадим Васильевич (1933—2017) — советский и украинский актёр, народный артист Украины.
 
 Васильев, Вадим Николаевич (род. 1955) — советский футболист.
 Васильев, Вадим Петрович (1912—2003) — украинский советский энтомолог.